Die Denmark Open 1935 im Badminton fanden in Kopenhagen statt.

Titelträger

Literatur 	
 Annual Handbook of the International Badminton Federation, London, 28. Auflage 1970, S. 148–149.

1935
Badminton 1935
Badmintonwettbewerb in Kopenhagen